

Geografia
 Rudd – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America

Persone
 Bevil Rudd – ex atleta sudafricano
 Delaney Rudd – ex cestista statunitense
 John Rudd – ex cestista statunitense
 Kevin Michael Rudd – politico australiano
 Paul Rudd – attore statunitense
 Phil Rudd – batterista australiano
 Xavier Rudd – cantante, cantautore e polistrumentista australiano